Carlos de Borbón-Vendôme (Vendôme, 2 de junio de 1489-Amiens, 25 de marzo de 1537) fue un noble francés, conde y después duque de Vendôme y abuelo del  rey Enrique IV de Francia.

Primeros años de vida 
Nacido como el primogénito del conde Francisco I de Vendôme y de María de Luxemburgo, príncipe de sangre, descendiente directo de San Luis de Francia y de otro tantos monarcas.

La muerte de su padre en 1495, cuando apenas contaba con seis años lo convirtió en conde de Vendôme y durante su minoría de edad su madre se desempeñó como regente del condado. En su edad adulta estuvo al servicio del rey Luis XII, y este en 1514 le concedió la dignidad de Par del Reino y fue elevado a duque de Vendôme tras la Batalla de Marignano. Fue un fiel seguidor del monarca sucesor de Luis XII, Francisco I, y luchó junto a él en la Batalla de Marignano, durante el cautiverio del rey, tras la Batalla de Pavía, formó parte del Consejo de Regencia.

Matrimonio y descendencia 
El 18 de mayo de 1513 contrajo matrimonio con Francisca de Alençon, heredera del condado de Alençon, miembro de una línea menor de la Casa de Valois y descendiente directa de Carlos de Valois, esta le dio trece hijos: 

 Luis de Borbón, conde de Marle (1514-1516);
 María de Borbón (1515-1538), candidata a la mano del rey Jacobo V de Escocia;
 Margarita de Borbón (1516-1589), duquesa de Nevers, por su matrimonio con Francisco de Clèves;
 Antonio de Borbón, duque de Vendôme (1518-1562), rey de Navarra, por su matrimonio con Juana III;
 Francisco de Borbón, conde de Enghien (1519-1546);
 Magdalena de Borbón (1521-1561), abadesa de Poitiers;
 Luis de Borbón (1522-1525);
 Carlos de Borbón (1523-1590), cardenal de Ruan, luego rey Carlos X de Francia;
 Catalina de Borbón (1525-1594), abadesa de Soissons;
 Renata de Borbón (1527-1583), abadesa de Chelles;
 Juan de Borbón, conde de Soissons (1528-1557), duque de Estouteville por su matrimonio con su prima hermana María de Borbón-Saint-Pol;
 Luis de Borbón, príncipe de Condé (1530-1569);
 Leonor de Borbón (1532-1611), abadesa de Fontevrault.
 
La muerte de Carlos, el condestable de Borbón en 1527, y por órdenes del rey Francisco I, le convirtieron en duque de Borbón. Sus hijos se convirtieron en importantes líderes durante las Guerras de religión de Francia, algunos por el lado católico y otros protestantes, su hijo Carlos fue proclamado rey de Francia por los católicos, y su nieto, hijo de su primogénito, se convirtió en el rey Enrique IV de Francia.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 

Duques de Borbón del siglo XVI
Duques de Vendôme (casa de Borbón)
Condés de Soissons

Condes y duques de Vendôme (casa de Borbón)
Fallecidos en Amiens